Длабочица може да се односи на:

 Длабочица (Крива Паланка), насељено место општине Крива Паланка, Северна Македонија.
 Длабочица (Старо Нагоричане), насељено место општине Старо Нагоричане, Северна Македонија.

Види још 
 Дубочица